distelzadelmot
 duizendbladzadelmot
 gemarmerde kruiskruidzadelmot
 grote zadelmot
 heelblaadjeszadelmot
 hoefbladzadelmot
 kruiskruidzadelmot
 variabele zadelmot
 zuidelijke distelzadelmot